Александр Серафимович Потапов (6 февраля 1936 — 4 марта 2021) — советский журналист и политический деятель. Главный редактор газеты «Труд» (1985—2006), кандидат философских наук.

Биография 
Родился в 1936 году в селе Октябры Харьковской области Украинской ССР. Член КПСС.

В 1958 году окончил факультет журналистики Вильнюсского государственного университета им. В. Капсукаса, в 1981 году — Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат философских наук.

В 1958—2006 гг.:
 1958—1966 — литературный сотрудник молодёжной газеты «Ленинская смена» (Белгородская область),
 1966—1973 — заведующий отделом культуры, заместитель редактора газеты «Белгородская правда»,
 1973—1975 — заведующий отделом пропаганды и агитации Белгородского обкома КПСС,
 1975—1976 — редактор газеты «Белгородская правда»,
 1976—1985 — инструктор Отдела пропаганды ЦК КПСС.

С 1985 по 2006 год — главный редактор газеты «Труд». При нем тираж превысил 20 миллионов экземпляров (1989).

Избирался народным депутатом СССР (1990). Жил в Москве.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак Почёта».

Скончался 4 марта 2021 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Потапов

Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Выпускники Вильнюсского университета
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Главные редакторы СССР
Главные редакторы газеты «Труд»
Народные депутаты СССР
Кандидаты философских наук
Похороненные на Троекуровском кладбище